Fiume Dee – fiume del Galles settentrionale e dell'Inghilterra nord-occidentale
Fiume Dee – fiume dell'Aberdeenshire, in Scozia
Fiume Dee – fiume del Dumfries e del Galloway (Scozia)
Fiume Dee – fiume dell'Irlanda
Fiume Dee – fiume del Queensland (Australia)
Fiume Dee – fiume della Tasmania (Australia)

Pagine correlate
Dee